Famechon kan syfta på:
 Famechon, Pas-de-Calais
 Famechon, Somme